Paul G. Comba, född 1926 i Tunisien, död 2017, var en amerikansk-italiensk amatörastronom.

Han grundade Prescott-observatoriet.

Minor Planet Center listar honom som Paul G. Comba och som upptäckare av 690 asteroider.

Asteroiden 7636 Comba är uppkallad efter honom.

Lista över upptäckta mindre planeter och asteroider

Se även 
 :Kategori:Astronomiska upptäckter av Paul G. Comba

Referenser 

Födda 1926
Avlidna 2017
Amerikanska astronomer under 1900-talet
Italienska astronomer under 1900-talet
Män
Amerikanska astronomer under 2000-talet
Italienska astronomer under 2000-talet